Jelena Sokolova (kunstschaatsster), Russisch kunstschaatsster.
 Jelena Sokolova (langeafstandsloopster)
 Jelena Sokolova (verspringster)
 Jelena Sokolova (zwemster)